Vipstanus ist der Gentilname folgender Personen:
 Gaius Vipstanus Apronianus, römischer Konsul 59
 Messalla Vipstanus Gallus, römischer Suffektkonsul 48
 Lucius Vipstanus Messalla (Redner), römischer Redner und Gesprächspartner in Tacitus' Dialogus de oratoribus
 Lucius Vipstanus Messalla (Konsul 115), römischer Konsul 115
 Lucius Vipstanus Poplicola, römischer Konsul 48